Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Babos ha fatto coppia con Julia Görges mentre Mladenovic con Caroline Garcia. Le due coppie si sono affrontate in semifinale con la vittoria delle francesi.

In finale Chuang Chia-jung e Darija Jurak hanno sconfitto Mladenovic e Garcia con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (finale)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Tímea Babos /  Julia Görges (semifinale)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani /  Cvetana Pironkova (primo turno)

  Petra Kvitová /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2016
WTA Tour 2016